Der Kanton Hendaye war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Bayonne im Département Pyrénées-Atlantiques und in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Hendaye. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Kotte Écénarro (PS).
Der Kanton war 77 km² groß und hatte (2006) 28.943 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 376 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton umfasste vier Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Hendaye
Aufgelöst 2015